Geoffrey Rono ist der Name folgender Personen:

* Geoffrey Cheruiyot Rono, kenianischer Marathonläufer
 Geoffrey Kipkoech Rono (* 1987), kenianischer Mittelstreckenläufer